Bauernfreund ist Familienname
 Hans Peter Bauernfreund, ursprünglicher Name von John P. Bauer (1925–2019), deutsch-amerikanischer Geschäftsmann
Bauernfreund steht für
 Bauernfreunde, Bondevennernes Selskab, Partei im Dänemark des 19. Jh.
 Der Bauernfreund (Drama) von Ernst Kilb (1934)
Pressetitel
 Der Bauernfreund, deutsche Landwirtschaftszeitschrift
 Crimmitschauer Bürger- und Bauernfreund, Zeitung
 Bauernfreund (Zeitschrift)
Siehe auch:
 Bauern Freund Print Shop